Aggteleki Nemzeti Park
Atrialis natriuretikus peptid (lásd még a Mineralokortikoid szócikket)
Algemeen Nederlandsch Presbureau, holland hírügynökség
Közösségi vívmányok átvételének nemzeti programja (angolul National Programme for the Adaption of the Acquis)